Рок-музыка становится частью музыкальной культуры Ирландии в 1960-х годах, когда Британское вторжение принесло в страну , психоделический рок и другие направления рок-музыки. В 1960-х и первой половине 1970-х годов для ирландского рока был характерен свой уникальный формат Showband — группы профессиональных исполнителей играли в танцевальных залах и клубах по всей стране, исполняя американские и британские рок-хиты того времени. С середины 1970-х годов рок-музыка Ирландии по стилистике становится чрезвычайно схожей с рок-музыкой Великобритании.

1960-е 
В 1960-х годах в Ирландии участие в Showband для музыкантов зачастую было единственным способом заработать на жизнь. Такие музыканты как Ван Моррисон,  и Рори Галлахер начинали свои карьеры с Showband. Например, Ван Моррисон начал свою карьеру в группе Them, после чего сделал успешную сольную карьеру. Рори Галлахер создал блюз-рок трио Taste, после чего также сделал сольную карьеру, которая продолжалась до его смерти в 1995 году. В рок-группе Eire Apparent из Белфаста, созданной в 1967 году, начались карьеры Генри Маккалоу и Эрни Грэхема.

1970-е 

Это десятилетие ознаменовалось развитием ирландской рок-музыки. Среди ирландских рок-групп, получивших международную известность, была Thin Lizzy, созданная в Дублине певцом и бас-гитаристом Филом Лайноттом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Бэллом в 1969 году. Другая ирландская группа, Horslips, создала новый жанр — Келтик-рок. Вопреки бытовавшему тогда мнению, что ирландские рок-группы могут рассчитывать на успех лишь за границей, Horslips пользовалась большой популярностью в Ирландии. В 1976 году в Дублине возникла рок-группа U2, впоследствии получившая всемирную известность. Среди самых успешных ирландских исполнителей 1970-х выделяется Гилберт О’Салливан, два сингла которого попадали под номером 1 в списки хитов Великобритании (" Clair " и " Get Down ") и один — в США («Alone Again (Naturally)»).

В середине 1970-х, в ходе возрождения традиционной ирландской музыки, появились такие фолк-рок группы, как Planxty и Moving Hearts, а также такие авторы-исполнители, как  и .

В конце 1970-х набирал силу также ирландский панк-рок, известность приобрели такие группы как североирландские Stiff Little Fingers и The Undertones, а также дублинские группы The Radiators from Space, The Boomtown Rats, Berlin, The Blades, The Vipers и авангардистская группа The Virgin Prunes.

1980-е 

В 1980-е годы набирала популярность группа U2, ставшая, по оценке журнала Rolling Stone, «величайшей рок-группой в мире». Участники группы U2 Боно (Пол Хьюсон), Эдж (Дэвид Эванс), Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший привлекли внимание мирового сообщества к своему уникальному жанру. В течение первых четырёх лет существования группы запись их выступлений осуществляла компания Island Records. Их пятый студийный альбом, The Joshua Tree, был спродюсирован Даниэлем Лануа и Брайаном Ино, и выпущен 9 марта 1987 года на лейбле Island Records. В отличие от экспериментального эмбиентого звучания своей предыдущей работы, на этой записи U2 стремились к более бескомпромиссному рок-саунду в пределах традиционной структуры песен. Кроме того, музыкальный стиль альбома претерпел влияние американской и ирландской народной музыки. В настоящее время, после 30 лет выступлений, U2 продолжает пользоваться огромной популярностью и коммерческим успехом. Группа, особенно её фронтмен Боно, также хорошо известна своей социальной позицией и участием в различных международных мероприятиях.

В 1980-х годов также приобрела известность рок-группа Clannad из графства Донегол, которая выступает на гэльском (ирландском) и английском языках. Её стиль можно охарактеризовать как синтез кельтского фолка, рока, нью-эйдж и джаза.

После расформирования группы The Undertones в 1983 году, её ведущий вокалист Фиргел Шарки сделал сольную карьеру, в то время как другие участники группы в 1985 году в Лондоне создали новую группу That Petrol Emotion с участием американского вокалиста Стива Мэка.

В 1986 году в Туаме, графство Голуэй была создана группа The Saw Doctors, к которой крупный успех пришёл в 1990-х годах. В 1980-х годах в Эннискиллене (Северная Ирландия) возникла также группа The Divine Comedy, выступавшая в стиле барокко-рок.

Во второй половине 1980-х годов большую популярность приобрела фолк-панк-группа The Pogues, образованная в 1982 году в Лондоне Шейном Макгоуэном. По оценке Allmusic, The Pogues продемонстрировали, что «дух панк-рока может жить и в ирландской народной музыке»; они использовали в своих аранжировках вистл, банджо, аккордеон, мандолину — инструменты, ассоциирующиеся с традиционным кельтским фольклором, и стали «одной из самых радикальных групп середины 80-х годов».
 
Среди других известных ирландских рок-музыкантов 1980-х годов — певица О’Коннор, Шинейд и хэви-метал-группа Mama’s Boys. Бывший гитарист Thin Lizzy Гэри Мур в 1980-х сделал сольную карьеру, но вернулся к блюз-року в 1990-х. Среди ирландских рок-групп, пользовавшихся известностью за пределами Ирландии, была созданная в 1984 году группа Cactus World News, успешно гастролировавшая в США, Великобритании, Германии.
3-е место по продажам записей среди ирландских групп занимала рок-группа Aslan, созданная в Северном Дублине.
С 1981 года регулярно стал проводиться концерт рок-музыки — Slane Concert — в замке Слейн, графстве Мит.

1990-е 

В конце 1980-х — начале 1990-х дублинская рок-группа My Bloody Valentine создала новый стиль рока — шугейзинг. В 1990-х возник ряд новых рок-групп, среди которых — The Cranberries из Лимерика, дублинские группы The Golden Horde, инди-рок-группа The Frames, Whipping Boy и The Revenants, североирландская группа Therapy?, The Corrs — фолк-рок-группа из города Дандолк, альтернативная рок-группа Ash из Даунпатрика.

В 1990—1997 годах ежегодно проходил фестиваль рок-музыки Féile Festival, который проводился на стадионе Семпл в Типперери, в Корке и Point Theatre в Дублине.

В 1999 году был осуществлён реюнион The Undertones без фронтмена группы Фергала Шарки; его заменил Пол Маклун.

2000-е 

В 2000-е годы международное признание получили такие ирландские рок-группы как Snow Patrol, The Thrills и The Script, а также такие исполнители как Дэмьен Райс, Пэдди Кейси, Дьюк Спешиал, Дэмьен Демпси, Найэл Бресслин, Деклан О’Рурк, Крис Синглтон, Кэти Дэви, Джемма Хейс, Дэвид Китт, Манди и Симпл Кид.

В 2000-е сформировались такие группы как The Coronas, The Blizzards, Royseven, Two Door Cinema Club, Hamsandwich, The Answer, Codes, The Chakras, Fred, Hybrasil, Heathers и Adebisi Shank.

В 2000-х годах был организован ряд рок-фестивалей, многие из которых проходят и в настоящее время, в частности фестивали Oxegen, Electric Picnic, Indiependence и Belsonic.

2010-е 
В конце 2000-х — начале 2010-х годов приобретает популярность ряд ранее малоизвестных групп как из северной, так и из южной Ирландии, в частности Axis Of, Time Is A Thief, Jody Has A Hitlist, Keywest, Dead 'Til Friday, Dead Label , Pugwash , Death of a Salesman, Seventh Sinner, Chewing on Tinfoil, Kasper Rosa & Stillpoint. В последнее время на сцену выходят такие группы как Risky Business O Emperor и The Hertz Complex, Walking on cars.

См. также 
 Келтик-рок

Примечания

Ссылки 
 IrishRockers.com contains an extensive list of Irish Rock artists
 The Irish Rock Discography
 Article questioning the influence of contemporary Irish rock musicians
 Official site of Irish rock band Nine Lies
 Irish Rock music videos with contact links

Музыкальные жанры
Рок-музыка по странам
Музыка Ирландии